Datenhandel steht für:

 Adresshandel
 Handel mit Daten aus Browserverläufen usw., siehe Big Data